Карабутак — село в Адамовском районе Оренбургской области. Входит в состав Адамовского поссовета.

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Адамовки.
Часовой пояс

Население

Достопримечательности 
 Памятник лётчику-космонавту В. М. Комарову на месте его гибели (3 км западнее села)

Примечания 

Населённые пункты Адамовского района